CIL (Common Intermediate Language) – wspólny język pośredni, język programowania dla platformy MS .NET Framework
 CIL (Corpo Italiano di Liberazione) – Włoski Korpus Wyzwoleńczy, jednostki wojskowe w składzie armii prowadzącej działania przeciwko III Rzeszy
 CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) – katalog inskrypcji łacińskich
 CIL – przesunięcie cykliczne w lewo